Yucatán kan syfta på:

 10799 Yucatán – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Mexiko 

 Yucatán (delstat), 
 Ejido Yucatán, ort, Baja California, Mexicali, 
 Yucatán, Veracruz, Paso de Ovejas, 
 Yucatán, Coahuila, Francisco I. Madero,

Se även 
Yucatánkanalen
Yucatánhalvön